Александр Беспутин:
 Беспутин, Александр Александрович (род. 1991) — российский профессиональный боксёр.
 Беспутин, Александр Борисович — вице-президент Федерации дзюдо России, президент телеканала 7ТВ.